Ciudad antigua puede referirse a:
La ciudad en la Edad Antigua
La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges (La cité antique: étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, 1864)

Antigua Atenas
Antigua Roma
Antigua Jerusalén
Antigua Cartago
Antigua Alepo
Anexo:Ciudades antiguas de Escitia Menor
El casco antiguo de una ciudad
Alguna de las ciudades denominadas "antigua" o "vieja" por relación a una "nueva" que las sustituyó:
Alcalá la Vieja
La Antigua Guatemala